La Serra de Puigdac és una serra situada al municipi de Pinós (Solsonès), amb una elevació màxima de 728 metres.

Referències 

Serres de Pinós